Стојчићи могу бити:

 Стојчић, презиме

или

 Стојчићи (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Стојчићи (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ